Karl Kasiel Blitz (né en 1897 à Czernowitz (Autriche-Hongrie), mort en 1985 en Australie), aussi connu sous le nom de Charles K. Bliss, a été un ingénieur chimiste et sémioticien autrichien-australien. 

Bliss a créé pendant les années 1940 et 1950 un langage idéographique, le bliss, à partir de son observation de la langue idéographique chinoise et des considérations de Gottfried Wilhelm Leibniz en 1679 sur la nécessité de développer un langage symbolique. 

Au niveau de l'objectif de communication entre les hommes, son projet est homothétique de celui de l'espéranto.

Articles connexes
 Bliss
 Espéranto

Liens externes 

Inventeur de système d'écriture
Linguiste
Étudiant de l'université technique de Vienne
Naissance en septembre 1897
Naissance à Czernowitz
Naissance dans le duché de Bucovine
Décès en juillet 1985
Décès à Sydney
Décès à 87 ans